

Муніципалітети у Франції 
 Же () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Же () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Же () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Же () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї

Інше 
 Же (Каталонія)
 Же (мовна сім'я) — мовна сім'я індіанських мов у Південній Америці.
 Же (вірменська літера)
 Же (перська літера)